«Супергеройское кино» () — американская кинокомедия Крэйга Мэйзина с Дрейком Беллом в главной роли, толстая пародия на Человека-паука, Бэтмена и Людей Икс.

Сюжет 
Рик Райкер — учащийся средней школы, типичный неудачник. Убегает от скинхедов, дружит с парнем, увлечённым самыми современными гаджетами, и влюблён в красавицу-соседку Джилл Джонсон.

Так вышло, что на экскурсии по одной лаборатории он упал в дерьмо и, чтобы очистить рубаху, случайно смочил её вместо воды кислотой, вызывающей у животных половое влечение. И вот, когда все животные окружили его «заботой», прилетела стрекоза-мутант и укусила в шею. Теперь Рик обладает невероятными сверхсилами, но он пытается быть осторожным с тех пор, как погиб его отец — гибель, в основном, произошла из-за Рика (позже чуть не погиб его дядя, Альберт).

Противостоит Рику другой супермутант — Лу Ландерс, глава лаборатории, в которой был Рик, и который стал ошибкой неудачного эксперимента. Теперь Лу Ландерс — «Часовщик», он крадёт время у других людей, для того чтобы стать бессмертным. Кстати говоря, он — дядя бойфренда Джилл.

Чтобы сделать профессиональным героем, Рика забирает телепат Ксавьер и отводит в школу, где ему попадутся Росомаха, Гроза и грудастая Девушка-невидимка.

Теперь Рик называется «Стрекозец» и хочет посвятить себя борьбе с преступностью. Всё, чего ему не достаёт — умения летать.
И в один день наш герой встречает своего будущего главного врага. После битвы злодей, естественно, обещает вернуться. Вскоре Часовщик узнаёт тайну личности Рика, а Джилл влюбляется в Стрекозца.

После победы над врагом Стрекозец, спасая свою любимую, падает с многоэтажного здания, и внезапно у него вырастают крылья. Стрекозец со своей любимой остаются живы.

В конце фильма во время финальной речи Стрекозца и его девушку сбивает вертолёт.

В ролях

Производство 
Изначально съёмки фильма планировалась 9 февраля 2007 года под простым названием «Супергерой!» Под руководством Дэвида Цукера. Однако он был отложен до 17 сентября 2007 года в Нью-Йорке, а кресло режиссёра было передано Крэйгу Мазину, а Цукер стал продюсером. Хотя фильм был выпущен в Нью-Йорке, используемые в качестве переходов в фильме, используют кадры делового района в центре города Канзас.

Цукер сказал, что фильм в основном пародировал фильм «Человека-паука» от Сэма Рейми, но он также пародирует «Бэтмен: Начало», «Людей икс», «Фантастическую четвёрку» и «Супермена». Продюсер уточнил: "Это пародия на весь супергеройский жанр, как мы это делали в серии «Очень страшное кино», но этот фильм, вероятно, имеет более целостный сюжет, так же как в «Голом пистолете».

Критика 
«Супергеройское кино» получил негативные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 17 % на основе 52 обзоров со средним рейтингом 3,6/10. Критический консенсус сайта гласит:

«Супергеройское кино» не самый худший из жанров пародии, но он все равно полагается на усталые приколы и хромые поп-культуры.

На Metacritic фильм имеет оценку 33 из 100 на основе 14 критиков, что указывает на «вообще неблагоприятные отзывы». Аудитории, опрошенные CinemaScore, дали фильму средний класс «C+» по шкале от A+ до F.

Бюджет и сборы 
Несмотря на негативную критику, фильм собрал $ 9,510,297 в 2960 кинотеатрах, составляя примерно $ 3,212 за место и заняв 3 место в прокате. В Северной Америке фильм собрал 25,871,068 долларов и 45,285,554 долларов в других странах. По всему миру фильм собрал 71,237,351 долларов.

Примечания 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2008 года
Комедийные фильмы о супергероях
Фильмы Dimension Films
Супергеройское